Skomielna Biała – wieś w gminie Lubień, (powiecie myślenickim, województwie małopolskim);
 Skomielna Czarna – wieś w gminie Tokarnia, (powiecie myślenickim, województwie małopolskim);